Ниже представлен список известных родов организмов эдиакарской биоты.

A 
 Albumares
 Anfesta
 Anhuiphyton

 Annulusichnus — ихнотаксон
 Andiva
 Arborea — синоним Charniodiscus
 Archaeaspinus
 Archaeichnum — ихнотаксон
 Arenicolites — ихнотаксон
 Arkarua
 Armillifera
 Aspidella
 Ausia
 Avalofractus

B 
 Baikalina
 Beltanella — синоним Aspidella?
 Beltanelliformis
 Beltanelloides
 Beothukis
 Bomakellia
 Bonata
 Bradgatia

C 
 Charnia
 Charniodiscus
 Chondroplon
 Chuaria
 Circulichnis — ихнотаксон
 Cloudina
 Cochlichnus — ихнотаксон
 Conomedusites
 Cyanorus
 Cyclomedusa — синоним Aspidella?

D 
 Dickinsonia
 Doushantuophyton

E 
 Ediacaria — синоним Aspidella?
 Eoandromeda
 Eoporpita
 Ernietta

F 
 Fedomia
 Flabellophyton
 Fractofusus
 Frondophyllas
 Funisia

G 
 Gehlingia
 Glaessneria — синоним Aspidella?
 Glaessnerina — синоним Charnia
 Gordia — ихнотаксон

H 
 Hadrynichorde
 Hadryniscala
 Hagenetta
 Harlaniella
 Hapsidophyllas
 Helminthoidichnites — ихнотаксон
 Hiemalora
 Huangshanophyton

I 
 Inaria
 Intrites — xenophyophore protists
 Irridinitus — синоним Aspidella?
 Ivesheadia
 Ivovicia

J 
 Jampolium — синоним Aspidella?

K 
 Karakhtia
 Khatyspytia
 Kimberella
 Kuibisia

L 
 Lomosovis
 Lorenzinites — синоним Rugoconites
 Lossinia

M 
 Madigania — синоним Aspidella?
 Marywadea
 Mawsonites
 Medusina
 Medusinites — синоним Aspidella?

N 
 Namacalathus
 Namalia
 Namapoikia
 Nasepia
 Nemiana
 Neonereites — xenophyophore protists
 Nimbia

O 
 Onega
 Onegia — синоним Pteridinium
Orbisiana — род из группы Palaeopascichnida
 Ovatoscutum

P 
 Palaeohelminthoida — ихнотаксон
 Palaeopascichnus — род из группы Palaeopascichnida
 Palaeophragmodictya
 Paleoplatoda
 Paliella — синоним Aspidella?
 Pambikalbae
 Paracharnia
 Paramedusium — синоним Aspidella?
 Parvancorina
 Parviscopa
 Pectinifrons
 Persimedusites
 Phyllozoon
 Planolites — ихнотаксон
 Planomedusites — синоним Aspidella?
 Podolimirus
 Praecambridium
 Primocandelabrum
 Protodipleurosoma — синоним Aspidella?
 Protolyella
 Protoniobia
 Pseudorhizostomites
 Pseudorhopilema
 Pteridinium

Q 

 (none at this time)

R 
 Rangea
 Redkinia
 Rugoconites

S 
 Saarina
 Sekwia
 Sellaulichnus — ихнотаксон
 Skinnera
 Skolithos — burrows ихнотаксон
 Solza
 Somatohelix
 Spriggia
 Spriggina
 Swartpuntia

T 
 Tamga
 Tateana — синоним Aspidella?
 Temnoxa
 Tentaculato
 Thectardis
 Tirasiana — синоним Aspidella?
 Trepassia
 Treptichnus — ихнотаксон
 Tribrachidium
 Triforillonia

U

V 
 Vaveliksia
 Vendella — синоним Aspidella?
 Vendia
 Vendoglossa
 Vendomia — синоним Dickinsonia menneri
 Ventogyrus

W 
 Wigwamiella
 Windermeria

X 
 Xenusion

Y 
 Yangtziramulus
 Yelovichnus — род из группы Palaeopascichnida
 Yorgia

Z

Примечания

Ссылки 
 

Списки:Палеонтология
Списки таксонов